Unterhöfen ist ein Ortsname:
 Unterhöfen (Kumhausen), Weiler der Gemeinde Kumhausen im Landkreis Landshut, Bayern
 Unterhöfen (Gemeinde Mönichkirchen), Ortschaft der Marktgemeinde Mönichkirchen im Bezirk Neukirchen, Niederösterreich
 Unterhöfen (Pfedelbach), Weiler im Ortsteil Harsberg der Gemeinde Pfedelbach im Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Unterhöfen, deutscher Name von Dolní Dvorce, ein Ortsteil der Stadt Kašperské Hory im Okres Klatovy, Tschechien